Анри де Марль, Генрих де Бар (; ок. 1362 — ) — сеньор де Марль (по правам жены), маркиз Понт-а-Муссон, французский полководец. Старший сын и наследник барского герцога Роберта I и его жены Марии Французской.

Биография 
С 1374 года — при дворе французского короля Карла V. Участвовал в военных походах во Фландрию (1383) и Гельдерн (1388).

В январе 1384 года женился на Марии де Куси (1366—1405), дочери Ангеррана VII де Куси.

С 1389 года соправитель отца в герцогстве Бар.

В 1396 году возглавлял французскую делегацию на переговорах с герцогом Милана Джан-Галеаццо Висконти по поводу его нейтралитета в случае установления французского протектората над республикой Генуя.

В 1396 году вместе со своим тестем Ангерраном VII де Куси и герцогом Невера отправился в крестовый поход против турок. В битве при Никополе попал в плен. Освободился за выкуп, но на обратном пути умер в Венеции.

Семья 
Сын:
Роберт де Бар (1390—1415), граф Марля и Суассона.

Примечания

Источники 
 Barbara Tuchman|Barbara W. Tuchman: A Distant Mirror. The Calamitous 14th Century. Knopf, New York NY 1978, ISBN 0-394-40026-7 (In deutscher Sprache: Der ferne Spiegel. Das dramatische 14. Jahrhundert. Leicht gekürzte Ausgabe, 1. Auflage. Claassen, Düsseldorf 1980, ISBN 3-546-49187-4).

Герцоги Бара